CGH es una sigla que hace referencia a:

 Consejo General de Huelga, órgano político estudiantil de la UNAM en México.
 Hibridación genómica comparada, técnica citogenética.
 Código IATA del Aeropuerto de Congonhas, São Paulo, Brasil.